Blacks ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blacks (Idaho), im Ada County – nicht mehr existent
 Blacks (Illinois), im Adams County
 Blacks (Pennsylvania), im Venango County
 Blacks (South Carolina), im Saluda County
 Blacks Crossroads, im Bourbon County, Kentucky
 Blacks Ford, im St. Johns County, Florida
 Blacks Glen, im Frederick County, Maryland
 Blacks Grove, im Worth County, Missouri
 Blacks Still, im Hamilton County, Florida

Person:
 Pierre Blacks (* 1948), belgischer Bogenschütze

Sonstiges:
 Blacks Branch Creek, Fließgewässer im Foard County, Texas
 Blacks Mill Creek, Fließgewässer im Dale County, Alabama
 Blacks Lakes, See im Okanogan County, Washington
 Blacks Nook, See im Middlesex County, Massachusetts
 Blacks Still Lake, See im Lake County, Florida
 Blacks Mine, Mine im Mineral County, Colorado
 Blacks Quarry Number 127, Mine im Winnebago County, Illinois

Siehe auch:
 Blacks Island
 Blacks Lake
 Black